Arthur Reinmann – sollevatore svizzero
 Baptist Reinmann – calciatore tedesco
 Thomas Reinmann – ex calciatore svizzero